Angertal steht für folgende geographische Objekte:

 Angertal, Seitental des Gasteinertals bei Bad Hofgastein im Pongau, Land Salzburg, Österreich
 Angertal im Rheinland zwischen Ratingen und Wülfrath, siehe Angerbach (Rhein)
 Angertal, bis 1929 Jakunowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 Jakunowo, Dorf im Powiat Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:

Oberes Angertal
Naturschutzgebiet Angertal